Текие́ Шах-Али́ ха́на () — усыпальница Шах-Али хана в городе Касимове Рязанской области России. Памятник средневековой архитектуры. Построена в 1556 году, о чём гласит надпись над входом в одну из комнат.

Архитектура 
Белокаменное сооружение со сводчатыми перекрытиями из кирпича, арочными дверными и оконными проёмами. Является одной из виднейших достопримечательностей города Касимова. Это памятник средневековой татарской архитектуры.

Высота здания составляет около 5 метров, размеры 13,5 на 8,5 метров.
В мавзолее есть две комнаты: большая — это место для захоронения, там покоится хан Шах Али, его супруга и некоторые родственники, и маленькая необходима для поминовения, чтения Корана.

Надгробные камни плохо сохранились до наших дней. Уже в XIX веке, во время проведения реставрационных работ, камни выглядели достаточно плохо, но пострадали они не столько от времени, сколько от рук человека.
Над дверью, ведущей в большую комнату, можно увидеть надпись в две строки. Одна гласит о том, что строителем этого мавзолея является Шах-Али-хан — сын Шейх-Аулиара-султана. Время постройки мавзолея — ещё при жизни хана. Вторая же надпись гласит о том, что нет в мире никакого бога, кроме Аллаха.

Входит в состав филиала Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Надгробные камни 
 Абдулла Ак-Кубеков (1533—1570)
 Будали (ок. 1558—1583)

Галерея

См. также 
 Текие Афган-Мухаммед султана

Источники и литература 
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань, 1999.

Ссылки 
 Текие хана Шах Али
Здания и сооружения Касимова
Татарская архитектура
Достопримечательности Рязанской области